Шомакер (нем. Schomacker) — фамилия.

Известные носители:

 Шомакер, Ганна (урожденная Петерсен; 1858—†) — писательница.
 Шомакер, Иосиф  (1859—1931) — российский спортсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме в парусном спорте в составе команды яхты "Галлия II" (класс «10 метров»).
 Шомакер, Свен (род. 1973) — немецкий политик, генеральный секретарь Пиратской партии Германии.

Примечания